Азанде — народ в Африці.
 Азанде — плоскогір'я в центральній Африці (ЦАР, ДР Конго, Судан).